Черка́сская о́бласть (), разг. Черка́счина () — регион Украины, расположенный в центральной части страны. Административный центр и крупнейший город — Черкассы, другие крупные города — Умань, Смела, Золотоноша, Канев, Корсунь-Шевченковский, Звенигородка, Шпола, Ватутино, Тальное.

Физико-географическая характеристика 
По территории области протекает река Днепр и её многочисленные притоки — Ольшанка, Тясмин и другие. На территории Черкасской области расположены такие географические объекты как Ирдынское болото, Холодный Яр, Дуб Максима Железняка, Богданова Гора, Тарасова (Чернеча) гора.

Соседствует с Киевской областью на севере, Винницкой на западе, Полтавской на востоке и Кировоградской на юге.

История 
К среднему палеолиту относится стоянка Маслово (Шполянский район).

У села Межирич открыта стоянка охотников на мамонтов позднего палеолита. На одном из бивней мамонта с  изображена примитивная схема местности, состоящая из семи рядов изображений. Возможно, это самая древняя карта, найденная на территории Украины.

На территории Черкасской области археологами обнаружены крупнейшие поселения трипольской культуры: , , , Доброводы, Вильховец (до 450 га).

Белогрудовская культура оседлого населения позднего бронзового века (XI—IX века до н. э.) открыта в начале 1920-х годов в Белогрудовском лесу недалеко от города Умань.

В античные времена на территории области кочевали древние жители региона скифы. Мотронинское городище на краю большого лесного массива в урочище Холодный Яр близ села Мельники Чигиринского района — одно из крупнейших городищ раннескифского времени. Трахтемировское городище VII—VI вв. до н. э. расположено на высоком правом берегу Днепра возле села Трахтемиров.

Сахновское городище имеет слои зарубинецкой культуры. Позднезарубинецкое поселение праславян в селе Ивковцы датируется I веком нашей эры.

Археологический памятник Журавка черняховской культуры датируется III — IV веками.

В Средневековье территория стала частью Дикого поля, по которому кочевали гунны, угры, хазары, печенеги, татаро-монголы и другие племена.

Мартыновский клад, связываемый с пеньковской археологической культурой славян (антов), датируется VI—VII веками.

Близ села Пастырского находится Пастырское городище общей площадью ок. 20 га, по сравнению с которым Киев на рубеже VII—VIII веков по уровню социально-экономического развития был рядовым поселением. Пастырское городище и другие археологические памятники (городище Поганьско в Бжецлаве и клад из Земянского Врбовка в Словакии, клады из Залесья в Среднем Поднестровье и Харивки в Среднем Поднепровье и др.) являются свидетельством переселений славян с территории Подунавья после прихода на Балканы протоболгар хана Аспаруха в 679—680 годах. Возможно, именно этот исход потомков антов и стал основой рассказа летописца Нестора о дунайской прародине славян. Сахновское городище имеет раннеславянские слои VII—VIII веков и слои с древнерусской гончарной керамикой XII−XIII веков. Последней четвертью IX века датируется находка перекрестья и навершия рукояти меча типа Гарабонц с территории Черкасского района.

Найденные на городище Монастырёк и в курганах Гнёздова луннические височные кольца «нитранского типа» свидетельствуют о знакомстве днепровских мастеров с великоморавской ювелирной традицией. Городище лука-райковецкой культуры Монастырёк объединяется в одну группу с древлянскими памятниками Житомирского Полесья и гибнет в середине X века синхронно с древлянским Искоростенем.

Городище на холме Княжая гора отождествляют с летописным городом Родень.

В XVI—XVII веках территория Черкасской области становится буфером между Речью Посполитой с одной стороны и турецко-татарскими землями — с другой.

В первой половине XIX века Черкасчина стала центром сахароварения.

C 1918 года по 1922 год в районе лесного массива Холодный Яр существовало повстанческое квазигосударственное образование Холодноярская республика, входившее в состав Украинской Народной Республики.

В 1929 году правобережная Черкасчина вошла в состав Киевской области, левобережная — в состав Харьковской области. К 1937 году ко вновь созданной Полтавской области отошла левобережная Черкасчина. В 1939 году Каменский и Чигиринский районы отошли к Кировоградской области.

В годы Великой Отечественной войны вся территория современной Черкасской области была оккупирована немецкими войсками с осени 1941 года.

Черкасская область была образована 7 января 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР из южных районов Киевской области (города Черкассы, Умань, Смела; Бабанский, Букский, Городищенский, Жашковский, Звенигородский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Ладыжинский, Лысянский, Маньковский, Мокро-Калигорский, Ольшанский, Ротмистровский, Смелянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский и Шполянский районы), северных Кировоградской области (Златопольский и Каменский районы), западных Полтавской области (Гельмязовский, Драбовский, Золотоношский, Ирклеевский, Шрамковский и Чернобаевский районы), а также Монастырищенского района Винницкой области. Спустя 3 с половиной месяца, 26 апреля, Верховный Совет СССР утвердил создание области.

Первые секретари Черкасского обкома КП Украины
 Б. И. Вольтовский (1954—1960)
 Л. И. Найдек (1960—1965) / В. В. Рычко (1963—1964)
 А. Ф. Ватченко (1964—1965)
 А. Н. Андреев (1965—1976)
 И. К. Лутак (1976—1988)
 А. А. Ружицкий (1988—1991)

Население 
Численность наличного населения области на 1 января 2020 года составляет 1 192 137 человек, в том числе городского населения 678 682 человека, или 56,9 %, сельского — 513 455 человек, или 43,1 %.

Численность наличного населения области по данным Государственной службы статистики на 1 октября 2013 года составила 1 263 493 человека (что на 1076 человек меньше, чем 1 сентября), в том числе городское население — 713 784 человека (56,49 %), сельское — 549 709 человек (43,51 %).
Постоянное население — 1 259 864 человека, в том числе городское население — 708 130 человек (56,2 %), сельское 551 734 человека (43,8 %).

Динамика изменения численности населения области по годам в тысячах человек:

Население области начиная с момента образования и до 1979 года росло, а с 1979 года и по настоящее время население сокращается. За 34 года оно сократилось на 283,7 тысяч человек, то есть в среднем на 8,3 тысячи человек в год. За 2012 год население сократилось на 8,4 тысячи человек. Также в 2012 году в области умерло 122 ребёнка в возрасте до года. На 1000 человек: смертность 16,2, рождаемость 10,1, естественный прирост: —6,1. Миграционные показатели также являются отрицательными, ежегодно число уехавших превышает над числом приехавших в среднем на 0,5 тысяч человек. За 9 месяцев 2013 года на Черкасчине родилось 8942 человека, а умерло 15 238 человек, в том числе 70 детей в возрасте до 1 года. На 1 января 2013 года численность пенсионеров составила 425,1 тысяч человек (33,5 %), детей (до 17 лет) — 209,2 тысячи (16,53 %), 18 лет и больше — 1056,1 тысяч человек (83,47 %). Половой состав населения: мужчин — 577,8 тысяч человек (45,67 %), женщин — 687,4 тысячи человек (54,33 %). В 2012 году было зарегистрировано 7256 браков и 1231 развод (5,9:1).

Административно-территориальное устройство 

Административный центр Черкасской области — город Черкассы.

Районы 
17 июля 2020 года принято новое деление области на 4 района:

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские объединённые территориальные общины ().

Города

История деления области 
8 декабря 1966 года были образованы Городищенский, Каменский, Катеринопольский и Монастырищенский районы.

Для осуществления функций государственного управления Черкасская область до 17 июля 2020 года подразделялась на 20 районов и 6 городов областного значения.

20 районов Черкасской области (до 17 июля 2020 года):

Статусы городов до 17 июля 2020 года:

Органы власти 
Местное самоуправление в области осуществляет Черкасский областной совет, исполнительную власть — областная государственная администрация. Главой области является председатель облгосадминистрации, назначаемый президентом Украины.

Экономика 

По материалам Комитета статистики Украины и Главного управления статистики в Черкасской области

Культура 

По количеству объектов культурного наследия Черкасская область занимает одно из первых мест на Украине. В Черкасской области расположены знаменитые усадебные комплексы (в том числе национальный дендрологический парк «Софиевка» в Умани и ), древние города с архитектурными памятниками (Умань, Канев и др.); культовые сооружения — храмы и монастыри (Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь и др.). В области действует несколько театров, обширная сеть общедоступных библиотек; в последние годы ведётся работа по объединению общедоступных библиотек в централизованные библиотечные системы.

В Черкасской области действуют многочисленные музеи. На территории нынешней Черкасской области родился, вырос и был похоронен в соответствии с его завещанием Тарас Шевченко. В области расположены музеи, связанные с его жизнью и творчеством:
 , в состав которого входит  в селе Шевченково, где прошло детство поэта
 Музей «Кобзаря» Т. Г. Шевченко в Черкассах
 Шевченковский национальный заповедник в Каневе, на его территории находятся могила Тараса Шевченко и музей

В числе основных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются учреждения культуры в Черкасской области, — слабая материально-техническая база, устаревание библиотечного фонда, отсутствие отвечающих современным требованиям театральных площадок.

Награды 
 Орден Ленина (26 февраля 1958 года).

Примечания

Ссылки 

 
 
 Автомобильные номера Черкасской области УССР